Мальованка може значити:
 Вид українських великодніх яєць, розфарбованих пензлем.
 Спідниця з полотна розмальованого вибійкою.

Села:
 Мальованка — Львівська область, Львівський район
 Мальованка — Хмельницька область, Шепетівський район

Інше:
 «Мальованка» — регіональний ландшафтний парк, Хмельницька область
 «Мальованка» — ботанічний заказник, Чернівецька область
 Мальованка — місцевість у місті Житомир

Примітки